Governo Ricasoli può riferirsi a due governi del Regno d'Italia guidati da Bettino Ricasoli:
Governo Ricasoli I, in carica dal 12 giugno 1861 al 3 marzo 1862
Governo Ricasoli II, in carica dal 20 giugno 1866 al 10 aprile 1867